У́лица Даргомы́жского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Даргомыжского — улица в Липецке.
 Улица Даргомыжского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Даргомыжского — улица в Тюмени.
 Улица Даргомыжского — улица в Новосибирске.

Украина 
 Улица Даргомыжского — улица в Донецке.
 Улица Даргомыжского — улица в Луганске.
 Улица Даргомыжского — улица в Харькове.